Daedalochila polita är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry och Hinkley 1907.  Daedalochila polita ingår i släktet Daedalochila och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
polita